Премия Европейской киноакадемии лучшему оператору — награда Европейской академии кино за лучшую операторскую работу, вручаемая с 1989 года. С 1993 по 1996 год награда в этой номинации не вручалась.

Лауреаты и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

European Film Awards
Премии за операторскую работу